Crush' Em é um single do álbum Risk da banda norte-ameircana de Thrash Metal Megadeth. Foi lançado em 1999 e atingiu a 6ª posição na parada Hot Mainstream Rock Tracks da Billboard.

A canção é apontada como o maior destaque do álbum em que foi lançada, e foi tema de vários filmes e programas de luta.

Referências
"Megadeth's Mustaine Raring To 'Crush 'Em'" MTV.com (June 23, 1999). Retrieved on April 18, 2008.
Hauler, Joe "Megadeth "Crush 'Em" at Sporting Events" Rolling Stone (July 22, 1999). Retrieved on April 18, 2008.
Miller, Bret "The World Will End in Megadeth" Highwire Daze (October 1999). Retrieved on April 18, 2008.
"MEGADETH OPENS A NEW CHAPTER WITH 'RISK;'ALBUM IN-STORE TODAY, AUG 31, INCLUDES "CRUSH 'EM," FROMUNIVERSAL SOLDIER: THE RETURN..." Business Wire (August 31, 1999). Retrieved on April 19, 2008.
Rosen, Craig "Megadeth Talks About 'Crush 'Em'; Donates Horse To School" Yahoo! Music (June 15, 1999). Retrieved on April 19, 2008.

Singles de 1999
Canções gravadas por Megadeth